Gallion steht für:

 Gallion (Alabama), eine Ortschaft im Hale County (Alabama), im US-Bundesstaat Alabama

Gallion ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Gallion (1913–1968), luxemburgischer Politiker (LSAP) und Gewerkschafter
 Jérôme Gallion (* 1955), französischer Rugby-Union-Spieler
 Nina Gallion (* 1980), deutsche Historikerin

siehe auch:
 Galion